Не путать с Сальмами

Сольмсы () — многочисленный графский и (с конца XVIII века) княжеский род, из одноимённого замка в области Веттерау с XII века державший в повиновении окрестности и конфликтовавший с вольным городом Вецларом.

В 1409 году род распался на две линии: Браунфельскую и Лихскую. Впоследствии линия Сольмс-Лих разделилась на ветви Гогенсольмскую и Лаубахскую; последняя, в свою очередь, — на Зонненвальде и Барут. При роспуске Священной Римской империи (1806) род Сольмсов был медиатизован.

О могуществе средневековых графов Зольмских напоминают в Гессене такие живописные замки, как Браунфельс и Грейфенштейн.

Известные представители 

Из числа Сольмсов наиболее известны:
 граф Райнхард цу Зольмс-Лих (1491—1562) — германский военачальник и фельдмаршал, советник германских императоров Карла V и Фердинанда I, отличился в Шмалькальденской войне против протестантских принцев. В последние годы жизни написал ряд книг по военной науке («Военная книга», 1559, «Военный порядок», 1562). Известен строительством баварской крепости Ингольштадт.
 Амалия Сольмс-Браунфельская — супруга Фредерика-Генриха Оранского, бабушка Вильгельма III Оранского;
 граф Виктор Фридрих Сольмс-Зонненвальдский (1730—1783) — прусский чрезвычайный посланник и полномочный министр в России;
 Элеонора Сольмс-Гогенсольмс-Лихская — последняя великая герцогиня Гессенская, невестка императрицы Александры Фёдоровны;
 Германн Отто Зольмс, один из лидеров СвДП в 1998 – 2013 один из вице-президентов Бундестага.

См. также 
 :Категория:Сольмсы

Ссылки 
 Полное родословие графского дома Зольмсов
 Императорские фельдмаршалы

Сольмс
Сольмс
Сольмс
Дворянские роды по алфавиту
Дворянские роды, на гербах которых изображены львы